Палетак () — хорватская фамилия. Известные носители:

 Палетак, Влахо (1893—1944) — хорватский композитор, певец и поэт.
 Палетак, Луко (род. 1943) — хорватский писатель, переводчик, академик Хорватской академии наук и искусств.